Bondola o bondiola – una salsiccia di forma sferica (dal latino bòtulus, "budello") tipica dell'Emilia-Romagna, Veneto e Trentino;
Bondola – vitigno autoctono del Ticino.